Бобин — русская фамилия.

Известные носители:
 Бобин, Виктор Владимирович (1890—1973) — советский учёный-медик.
 Бобин, Владимир Викторович (род. 1924) — советский и украинский учёный-медик, сын Виктора Бобина.
 Бобин, Владимир Павлович (1858—1925) — русский и советский медик, отец Виктора Бобина.
 Бобин, Геннадий Иванович — генерал-майор
 Бобин, Иван Николаевич (1872—1942) — рабочий-кузнец, Герой Труда (1921).
 Бобин, Михаил Павлович (1866—?) — российский юрист и педагог. Член Государственной думы Российской империи II созыва.
 Бобин, Николай Алексеевич (1914—1943) — советский военный летчик, Герой Советского Союза (1942).

См. также 
 Бобина
 Бобинка
 Бобрин